Příjmení Beatty má více nositelů:

 Alfred Chester Beatty (1875–1968), americký důlní magnát, filantrop a sběratel
 David Beatty (1871–1936), admirál britského královského námořnictva
 Warren Beatty (* 1937), americký herec, producent, scenárista a režisér

Externí odkazy